НХЛ в сезоне 1940-1941 — стал 24-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Бостон Брюинз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1940 год в спорте
 1941 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1940 год в хоккее
1941 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1940 году
Спорт в Канаде в 1941 году